Церемо́нія — урочиста подія що відбувається за особливою нагодою.

Церемонія може також означати:
 Обряд — урочисте вчинення чогось, урочистий захід, обряд за встановленими правилами;
 Увічливість — будь-який акт увічливості;
 Церемонія (фільм) — фільм з однойменною назвою.